Ленка може да значи:
 Ленка (име)
 Ленка (народ)
 Ленка (певачица)